Gabon är indelat i nio provinser. Provinserna är i sin tur indelade i 49 departement.

Källor

Se även 
 ISO 3166-2:GA, ISO 3166-2-koden för Gabon.

Externa länkar 
 Statoids - Provinces of Gabon

 
Administrativa indelningar av länder i Afrika